Cranberry Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Cranberry Island (Hancock County, Maine)
 Cranberry Island (Knox County, Maine)
 Cranberry Island (Penobscot County, Maine)
 Cranberry Island (Minnesota)
 Cranberry Island (North Carolina)
 Cranberry Island (Rhode Island)